Cette page contient les pages d'homonymie de Costes et Les Costes.

Patronyme

 Alfred Costes (1888-1959), membre du Comité central du Parti communiste français ;
 Alfred Costes (1878-1970), éditeur de textes de Karl Marx, fondateur des éditions Costes ;
 Antony Costes (1989-), triathlète français ;
 Arnaud Costes (1973-), joueur de rugby à XV français ;
 Didier Costes (1926-2020), ingénieur et inventeur français ;
 Dieudonné Costes (1892-1973), aviateur français ;
 Frédéric Costes (1957- ), joueur de rugby à XV français ;
 Gauthier de Costes (1609-1663), écrivain et dramaturge français ;
 Gilbert Costes (1949- ), restaurateur français, et son frère Jean-Louis Costes, hôtelier ;
  ;
 Jean-Louis Costes (1949- ), restaurateur et homme d'affaires français, frère de Gilbert Costes ;
 Jean-Louis Costes (1954- ), auteur-compositeur-interprète, écrivain français ;
 Jean-Louis Costes (1963-), homme politique français ;
 Jean Raymond Costes (1767-1858), officier militaire français de la Révolution et du Premier Empire ;
 Julien Costes (1819-1889), ecclésiastique français ;
 Louis Costes (1881-1932), clarinettiste classique français ; 
 Marine Costes (), joueuse de golf française ;
 Mary Costes (), épouse de Dieudonné Costes, est une actrice de cinéma française ;
 Pierre-Louis Costes (1990-), bodyboarder français ;
 Stéphane Costes (), commentateur hippique français.

Toponyme 

 Les Costes, commune française des Hautes-Alpes ;
 Les Costes-Gozon, commune française de l'Aveyron ;
 Les Costes Rouges, quartier d'Onet-le-Château, en Aveyron.

Groupe hôtelier 
 Hôtel Costes, à Paris

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme